Смош — річка в Чернігівській області
 Смош — село в Прилуцькому районі Чернігівської області